75-й выпуск Дварс дор Фландерен — шоссейная однодневная велогонка по дорогам Бельгии. Гонка прошла 31 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал нидерландский велогонщик Дилан ван Барле.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 5 команд категории ProTeams.

Маршрут

До гонки 
После отмены в 2020 году из-за пандемии COVID-19 гонка снова вернулась в календарь Мирового тура. Ещё за неделю до старта в Руселаре гонка обещала быть отличным соревнованием с участием многих лучших гонщиков. Основной вопрос: Кто станет преемником Матье ван дер Пула в Варегеме?

У бельгийской команды Deceuninck-Quick Step на старте будет сильная группа. Помимо Ива Лампарта, в состав команды входят двукратный победитель Дварс дор Фландерен, чемпион мира Жюлиан Алафилипп, а также Зденек Штыбар и Каспер Асгрин. Их основной конкурент это Alpecin-Fenix. Эта команда рассчитывает на чемпиона Бельгии Де Бондта, а также на действующего чемпиона в велокроссе Матье ван дер Пула и спринтеров Йеспера Филипсена и Тим Мерлира.

Ineos Grenadiers также выводит на старт в Руселаре мощную команду, лидерами которой являются Михал Квятковский и Том Пидкок. Trek-Segafredo выставляет в Мадс Педерсен, Яспер Стёйвена и Эдвард Тёнс. Bora-Hansgrohe делает ставку на дуэт Политт — Акерманн. UAE Team Emirates объединяют усилия Маттео Трентина и Александера Кристоффа.

Альберто Беттиоль (EF Education-Nippo), Майкл Мэттьюс (Team BikeExchange) и Алексей Луценко (Astana-Premier Tech) также являются претендентами на победу в Варегеме. Дилан Тёнс (Bahrain Victorious), Сеп Ванмарке (EF Education-Nippo), Тим Велленс (Lotto Soudal) и Тиш Бенот (Team DSM) на старте в Руселаре сформируют большую группу фаворитов. Последний будет на старте вместе с Сёреном Крагом Андерсеном.

Помимо классических представителей, на Дварс дор Фландерен есть ещё несколько быстрых гонщиков на старте. Cofidis рассчитывает на спринтерские способности Элиа Вивиани. У французской команды также есть победитель гонки 2015 года Йелле Валлайс. В Groupama-FDJ основной спринтер Арно Демар, а с Штефаном Кюнгом у команды есть дополнительные шансы на успех. Команда Qhubeka Assos надеется на хорошее выступление дуэта Виктора Кампенартс и Джакомо Ниццоло.

Среди участников следует отметить и бывших победителей: бельгиец Йенс Дебушер выиграл гонку в 2016 году, а нидерландец Ники Терпстра (Total Direct Énergie) является двукратным победителем. К нидерландцу в качестве товарищей по команде присоединятся опытные Эдвальд Боассон Хаген и Антони Тюржис, занявший второе место в 2019 году.

Ход гонки 
Перед гонкой начался обратный отсчёт, по окончании которого один из арбитров отпустил перед велосипедистами стартовую ленту. Однако гонщики не стартовали, так как у второго заклинило стартовый пистолет, и он отправил спортсменов в путь своим криком.

Высокий темп был задан практически в самом начале, и за первый час было пройдено не менее 50 километров гонки, из-за чего гонка перестала иметь классический вид. Сначала Итан Хейтер (INEOS Grenadiers), Флориан Вермеерш (Lotto-Soudal) и Йелле Валлайс (Cofidis) оторвались буквально на одну минуту, потом  было ещё несколько атак, и, наконец, атака Грега Ван Авермата взорвала пелотон. Группы то формировались, то разрывались, гонка растянулась.

Примерно за 50 километров до финиша Дилан Ван Барле совершил рывок и долгое время удерживался в стабильном отрыве от достаточно растянувшейся гонки. Догнать его никто не смог, и он в одиночестве финишировал в Варегеме. Лапорт на пару метров опередил пелотон и финишировал вторым, Мерлир в спринте занял третье место.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Западная Фландрия